Der Reichstagspräsident ist der Vorsitzende eines Reichstags. Es gibt oder gab ihn in folgenden Ländern:
 in Schweden, siehe Liste der Reichstagspräsidenten von Schweden (seit 1867)
 in Finnland, siehe Parlamentspräsident (Finnland) (seit 1907)
 in Deutschland, siehe Reichstagspräsident (Deutschland) (1867–1945)
 während der Weimarer Republik, siehe Reichstagspräsident (Weimarer Republik) (1920–1933/1945)